Пинјон има више значења:
 Пинјон (Аризона)
 Пинјон (Нови Мексико)